«La viuda de Blanco» puede referirse a:

Telenovelas 
 La viuda de Blanco (1996), telenovela colombiana producida por R.T.I.;
 La viuda de Blanco (2006), telenovela estadounidense producida por Telemundo-RTI y Caracol TV.